Michigan jelentheti az alábbiakat:

 Michigan egy USA állam
 Michigan-tó egyike a Nagy-tavaknak
 Michigan Egyetem
 USS Michigan (egyértelműsítő lap) néhány hadihajó neve
 Michigan: Report from Hell egy videójáték
 Michigan (album) egy album Sufjan Stevenstől
 Michigan hot dog egy étel
 Michigan Avenue (egyértelműsítő lap) néhány autópálya neve
 Michigan J. Frog a Bolondos dallamok egyik szereplője